Бака́евка — название населённых пунктов на Украине:

 Бакаевка — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Бакаевка — село в Инчянском районе Черниговской области.